Danja, Dagnum középkori város albán neve
Danja (1982–) amerikai hanglemezproducer